Everything But the Truth – film statunitense del 1920 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran.
Everything But the Truth – film statunitense del 1956 diretto da Jerry Hopper.